

Баклановська — присілок, Маркушевське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Баклановська — присілок, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область